Danny Collins (film) - Amerikaanse film
 Danny Collins (voetballer) - Welsh voetballer
 Danny Collins (kanovaren) - Australisch kanovaarder
 Danny Collins (acteur) - Brits acteur